Schlosstheater steht für folgende Theater:

 Schlosstheater Celle
 Schlosstheater Dessau
 Schlosstheater Drottningholm, Schweden
 Schlosstheater in Gotha, siehe Ekhof-Theater
 Schlosstheater, anderer Name für das Schlossopernhaus, Hannover
 Schlosstheater Ludwigsburg
 Schlosstheater Moers
 Schlosstheater Schönbrunn
 Schlosstheater Schwetzingen

Schloßtheater steht für:
 Schloßtheater, Kino in Münster, siehe Kinos in Münster #Schloßtheater